Fricsay ist der Familienname folgender Personen:

 András Fricsay (* 1942), ungarischer Schauspieler und Regisseur
 Ferenc Fricsay (1914–1963), ungarischer Dirigent